Doho kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Doho, Wonogiri, by, 
 Doho, Madiun, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar